Baja se može odnositi na:

Mesta 
 Baja, grad u Mađarskoj
 Baja (Žironda), naselje u Francuskoj
 Baja Mare, grad u Rumuniji

Osobe 
 Baja Mali Knindža, srpski folk pevač
 Nedeljko Bajić Baja , srpski folk pevač
 Bajo Pivljanin, crnogorski hajdučki harambaša
 Rista Antunović Baja, jugoslovenski narodni heroj